

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Radoszewice – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Siemkowice 
 Radoszewice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Babiak